Шадићи могу да буду:

 Шадићи Горњи, насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Шадићи Доњи, насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ